Воздви́женська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Воздвиженська вулиця — вулиця в селі Витачів Обухівського району.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Зіньків.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в селі Княжичі Києво-Святошинського району.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Ніжин.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Новгород-Сіверський.
 Хресто-Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Рахів.

Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Великий Новгород.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Ставрополь.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Воздвиженська вулиця — вулиця в місті Ярославль.

Див. також 
 Воздвиженський провулок

Вулиці